Plusieurs villes possèdent une rue de Parme :

Rue de Parme à Bruxelles

Rue de Parme à Paris

Notes et références 

Parme